Чубура може бити:

 Чубура (Београд), стари кварт Београда.
 Чубура (Мерошина), село у општини Мерошина у Нишавском округу.
 Чубура (Ражањ), село у општини Ражањ у Нишавском округу.